Indice di Hirsch
14214 Hirsch, asteroide
Alex Hirsch, animatore statunitense
Edward Hirsch Levi, politico statunitense
Emile Hirsch, attore statunitense
Judd Hirsch, attore statunitense
Mel Hirsch, cestista statunitense
Paul Hirsch, montatore statunitense
Robert Hirsch, attore francese
Samson Raphael Hirsch, rabbino tedesco
Simon Hirsch, pallavolista tedesco
Tomás Hirsch, politico cileno
Vladimír Hirsch, compositore ceco

Altri progetti